Неравенство Гаека — Реньи в теории вероятностей названо по имени  и Альфреда Реньи.

Формулировка 
Если случайные величины  являются независимыми, , а  — невозрастающая последовательность неотрицательных чисел, то для любого 
и для всех  выполнено

Доказательство 
Введём следующие обозначения:
  ,
 

Найдем математическое ожидание  и преобразуем его к удобному виду:
 

Рассмотрим следующие случайные события для некоторого 
 

События  являются несовместными. Значит,
 

Теорема будет доказана, если будет установлено неравенство:
 

Докажем его:

Следствие (неравенство Колмогорова) 
Если случайные величины  независимы и имеют конечные математические ожидания и дисперсии, то

Доказательство 
Доказательство вытекает из неравенства Гаека — Реньи, если
 
 
Это неравенство можно записать в виде:

Литература 
  (Глава 6 § 3 раздел 2)

См. также 
 Закон больших чисел
 Центральная предельная теорема

Теория вероятностей